Streetz är namnet på två platser i Tyskland:

 Streetz/Natho, Dessau-Roßlau – en stadsdel i Dessau-Roßlau i Sachsen-Anhalt
 Streetz, Dannenberg (Elbe) – en stadsdel i Dannenberg (Elbe) i Niedersachsen